L'Etia est un poisson du Cameroun de la famille des Cichlidae
 Etia (Oaxaca) est un district de l'État mexicain d'Oaxaca